Revers (flertydig)

Revers har flere betydninger:
 Bagside af mønt, medalje mv. - Det modsatte af avers
 Jakkerevers